Чанса (Chansa) — фамилия.

Известные носители:
 Чанса, Айзек (род. 1984) — замбийский футболист.
 Чанса, Виздом (1964—1993) — замбийский футболист.
 Чанса, Фрэнсис (род. 1974) — конголезский футболист.